L'Open de Greenwich 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 23 au 28 janvier 2013 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild-card Maria Elena Ubina. 

La triple championne du monde junior Nour El Sherbini, âgée de dix-sept ans, l'emporte en finale face à Low Wee Wern.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2013
Squash en 2013